EIA/TIA-568 é o conjunto de padrões de telecomunicações da Associação das Indústrias de Telecomunicações. Os padrões são relacionados ao cabeamento de edifícios comerciais para produtos e serviços de telecomunicações.

Em 2014 foi lançado a revisão C substituindo as revisões B (2001), A (1991) e o padrão iniciado em 1991 os quais estão atualmente obsoletos.

A norma é muito conhecida pela característica do cabeamento EIA/TIA-568-B.1-2001 que são 8 condutores de fios 100-ohm balanceados e trançados. Estes condutores são nomeados T568A e T568B, e freqüentemente se refere (erroneamente) como EIA/TIA-568A e EIA/TIA-568B.

Esta norma é semelhante a ISO/IEC 11801 que trata de cabeamento estruturado.

Padrões

T568B
T568B é um padrão de cabeamento, que possui a seguinte sequência de cores:

OBS: Se um cabo for fabricado com ambas as pontas em T568A ou ambas as pontas em T568B, ele será um cabo direto. Se fabricado com uma ponta A e outra ponta B, será um cabo crossover (e vice-versa).

T568A
A codificação T568A é um padrão de cabeamento, também conhecido como patch cable, que tem a seguinte sequência de cores:

Se este cabo for fabricado com ambas as pontas em T568A, ou mesmo, ambas as pontas em T568B, ele será um cabo direto. Se for fabricado com uma ponta em T568A e outra ponta em T568B, será chamado de cabo crossover.

Ver também 
 Cabeamento estruturado
 Cabo de par trançado
 Aliança das Indústrias Eletrônicas (EIA)
 Associação das Indústrias de Telecomunicações (TIA)

Ligações externas 
 Electronic Industries Alliance EIA/TIA - Órgão norte-americano responsável pela padronização dos sistemas
 Telecommunications Industry Association (TIA)

Telecomunicações
Cablagem